Персоналии см. Марцелл

Топонимы

Италия 
 Сен-Марсель () — коммуна в итальянском автономном регионе Валле-д’Аоста

Канада 
 Сен-Марсель () — муниципалитет во канадском регионе Шоддье — Аппалаш (Квебек)

Франция 
 Сен-Марсель () — коммуна во французском департаменте Арденны региона Шампань — Арденны
 Сен-Марсель () — коммуна во французском департаменте Верхняя Сона региона Франш-Конте
 Сен-Марсель () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия
 Сен-Марсель () — коммуна во французском департаменте Эн региона Рона — Альпы
 Сен-Марсель () — коммуна во французском департаменте Эндр региона Центр

См. также 
 Сен-Марсель-Бель-Аккёй () — коммуна во французском департаменте Изер региона Рона — Альпы
 Сен-Марсель-Камп () — коммуна во французском департаменте Тарн региона Юг — Пиренеи
 Сен-Марсель-Полель — коммуна во французском департаменте Верхняя Гаронна региона Юг — Пиренеи